Я́ковлевка — деревня Лубновского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

Стоит на Лебедянском шоссе.

Как посёлок возникла в 1923 году. В 1926 году, согласно данным переписи населения, в Яковлевке жили 66 человек . Название, вероятно, дано по фамилии первопоселенцам Яковлевым.

Позднее статус изменился на деревню.

Сегодня в Яковлевке две улицы — Молодёжная и Степная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района